Луций Аврелий Авианий Симмах — государственный деятель Римской империи середины IV века, принадлежавший к роду Аврелиев Симмахов.
 Луций Аврелий Вер — римский император с 161 по 169 из династии Антонинов, соправитель Марка Аврелия.
 Луций Аврелий Галл (консул-суффект 146 года)
 Луций Аврелий Галл (консул 174 года)
 Луций Аврелий Галл (консул 198 года) — сын консула от 174 года, управитель провинции Нижняя Мёзия (201—204)
 Луций Аврелий Коммод Помпеян — римский государственный деятель начала III века.
 Луций Аврелий Котта (консул 119 года до н. э.) — отец Аврелии Котты
 Луций Аврелий Котта (консул 65 года до н. э.)
 Луций Аврелий Орест (консул 157 года до н. э.)
 Луций Аврелий Орест (консул 103 года до н. э.)